Wyżyna Azande – wyżyna w środkowej Afryce
 Azande – lud afrykański